Села:
 Коханівка — Вінницька область, Липовецький район
 Коханівка — Дніпропетровська область, Петропавлівський район
 Коханівка — Кіровоградська область, Знам'янський район
 Коханівка — Львівська область, Яворівський район
 Коханівка — Одеська область, Подільський район
 Коханівка — Полтавська область, Чутівський район
 Коханівка — Сумська область, Конотопський район
 Коханівка — Тернопільська область, Збаразький район
 Коханівка — Харківська область, Кегичівський район
 Коханівка — Хмельницька область, Полонський район
 Коханівка — Черкаська область, Кам'янський район
Річки:
 Коханівка — басейн Тетерева, Житомирська область
Залізниця:
 Коханівка — пасажирський зупинний пункт Шевченківської дирекції Одеської залізниці 
Парки:
 Коханівка — парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва, Одеська область, Ананьївський район